Grindelwald peut faire référence à:
 Grindelwald, une commune suisse située dans le canton de Berne (Suisse) ;
 Glacier supérieur de Grindelwald, un glacier dans le canton de Berne (Suisse) ;
 Glacier inférieur de Grindelwald, un glacier dans le canton de Berne (Suisse) ;
 , un village de l'île de Tasmanie ;
 Gellert Grindelwald, un personnage des sagas Harry Potter et Les Animaux fantastiques.